Kristina Nilsdotter kan avse:
 Kristina Nilsdotter (Blake), död 1254
 Christina Nilsdotter, död 1399
 Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), död 1559